Kaluđerovo est un toponyme qui peut désigner :
Kaluđerovo, un village de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bela Crkva et dans le district du Banat méridional ;
Kaluđerovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot.